Ульф Ма́ркус (Ма́кан) Фелдт (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции участник .

Достижения 
 : золото (), серебро (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по кёрлингу